Die Coral UK Open 2016 waren ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurden vom 4. bis zum 6. März 2016 zum 14. Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum dritten Mal das Butlin’s Resort in Minehead.

Titelverteidiger war Michael van Gerwen, der das Turnier erneut, zum insgesamt zweiten Mal, gewinnen konnte.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 128 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den 96 bestplatzierten Spieler der UK Open Order of Merit und den 32 Gewinnern der UK Open Pub Qualifiers zusammen. Das Turnier wurde ohne Setzliste gespielt.

Die erste Runde trugen die Spieler der Plätze 65 bis 96 der UK Open Order of Merit und die 32 Spieler, die sich über die UK Open Pub Qualifiers qualifiziert hatten, aus. In der zweiten Runde kamen neben den 32 Siegern der ersten Runde die Plätze 33 bis 64 des UK Open Order of Merit hinzu. Die 32 bestplatzierten Spieler sind in der dritten Runde eingestiegen.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die 1. und 2. Runde fand am Nachmittag des 4. März statt. Spielmodus in diesen Runden war ein best of 11 legs. In der 3. Runde, die am Abend des 4. März ausgetragen wurde, traten die 32 Gewinner der 2. Runde gegen die 32 bestplatzierten Teilnehmer der UK Open Order of Merit gegeneinander an. Dort wurde ein best of 17 legs-Modus gespielt. Nachfolgend wurde am Nachmittag des 5. März die 4. Runde unter den 32 Gewinnern der 3. Runde ausgetragen. Diese Runde wurde ebenfalls im best of 17 legs-Modus gespielt. Die besten 16 zogen in das Achtelfinale am Abend des 5. März ein, in dem ein auch ein best of 17 legs-Modus gespielt wurde. Die Viertelfinals, die beiden Halbfinals und das Finale wurden am 6. März ausgetragen. Die Viertel- und Halbfinalbegegnungen wurden in best of 19 legs ausgetragen. Das Finale der UK Open 2016 wurde in best of 21 legs gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 300.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für die UK Open 2016 waren folgende 128 Spieler qualifiziert:

 Die 96 erstplatzierten Spieler der UK Open Order of Merit, die aus den sechs Qualifikationsturnieren, den UK Open Qualifiers 2016 erstellt wurde.
 Die 32 Gewinner der UK Open Pub Qualifiers – mehrere Turniere, die zwischen dem 23. Januar und dem 21. Februar 2016 ausgespielt wurden.

PDC UK Open Order of Merit
Plätze 1–32
1.  Michael van Gerwen
2.  Phil Taylor
3.  Adrian Lewis
4.  Gary Anderson
5.  Mark Webster
5.  Steve Beaton
7.  Simon Whitlock
7.  Alan Norris
9.  James Wade
10.  Ian White
11.  Gerwyn Price
11.  Benito van de Pas
13.  Michael Smith
14.  Terry Jenkins
14.  Jelle Klaasen
14.  Mensur Suljović
14.  John Henderson
18.  Dave Chisnall
19.  Kim Huybrechts
20.  Daryl Gurney
20.  Mervyn King
22.  Peter Wright
23.  Stephen Bunting
24.  Vincent van der Voort
25.  Jamie Lewis
26.  Kyle Anderson
26.  Raymond van Barneveld
28.  Justin Pipe
28.  Ricky Evans
38.  Andy Hamilton
31.  René Eidams
31.  Joe Cullen

Die Top 32 stiegen in der 3. Runde ein.

PDC UK Open Order of Merit
Plätze 33–64
31.  Andrew Gilding
31.  Lee Evans
35.  Jay Foreman
35.  Jeffrey de Graaf
35.  David Pallett
38.  Peter Hudson
38.  Tony Newell
38.  Scott Dale
41.  Yordi Meeuwisse
41.  Berry van Peer
41.  Rowby-John Rodriguez
44.  Matthew Edgar
44.  Mike De Decker
44.  Wayne Jones
44.  Robbie Green
44.  Jamie Caven
44.  Kevin Painter
44.  Matt Clark
44.  Robert Thornton
44.  Jason Marriott
53.  Brett Claydon
53.  Darron Brown
53.  James Wilson
53.  Brendan Dolan
53.  Cristo Reyes
53.  Jeffrey de Zwaan
53.  Ritchie Edhouse
53.  Mark Dudbridge
61.  Stuart Kellett
61.  Andy Jenkins
61.  Joey ten Berge
61.  Richie Corner

Die Spieler der Plätze 33–64 stiegen in der 2. Runde ein.

PDC UK Open Order of Merit
Plätze 65–96
65.  Darren Webster
65.  Ronny Huybrechts
65.  Andy Boulton
65.  Jan Dekker
65.  Mick McGowan
65.  Ryan de Vreede
65.  Joe Murnan
65.  Alan Tabern
65.  Dennis Smith
65.  William O’Connor
65.  Jermaine Wattimena
65.  Nathan Derry
65.  Josh Payne
65.  Ryan Harrington
65.  Harry Ward
65.  Mark Frost
65.  Magnus Caris
65.  Arron Monk
65.  Mark Barilli
84.  Dean Winstanley
84.  Wes Newton
84.  Andy Smith
84.  Nathan Aspinall
84.  Paul Milford
84.  Dick van Dijk
84.  Jonathan Worsley
84.  Kevin Dowling
84.  Ken MacNeil
84.  Johnny Haines
84.  Dirk van Duijvenbode
84.  Jonny Clayton
84.  Gary Stone

Die Spieler starteten in der 1. Runde.

UK Open Pub Qualifiers
  Mark Jodrill
  Paul Hogan
  Jason Mold
  Dean Stewart
  Mark Cox
  Paul Whitworth
  Chris Jones
  Mark Rice
  Michael McFall
  Curtis Turner
  Dave Parletti
  Jason Hogg
  Lee Morris
  Daniel Day
  Scott Marsh
  Ian McFarlane
  Stewart Rattray
  Darren Layden
  Steven Rose
  Alex Roy
  John Scott
  Andrew Davidson
  Les Delderfield
  Rob Cross
  Mark Wilson
  Andy Brown
  Glen McGrandle
  Steve Maish
  Lee Grimshaw
  Jason Heaver
  Barry Lynn
  Ben Green

Die Spieler starteten in der 1. Runde.

Ergebnisse 
Die Auslosung der 1. und 2. Runde fand am 22. Februar 2016 statt.

1. Runde 
Die Begegnungen der 1. Runde fanden parallel zur 2. Runde statt. Die Spiele wurden im best of 11 legs ausgetragen.

2. Runde 
Die Begegnungen der 2. Runde fanden parallel zur 1. Runde statt. Die Spiele wurden im best of 11 legs ausgetragen.

Finalrunde 
Bei den UK Open wurden die Paarungen nach jeder Runde gelost. Der Turnierbaum wurde daher retrospektiv erstellt.

Erst- und zweitgenannte Spieler der Auslosung entsprechend geordnet

Trivia 
 Der bis dato völlig unbekannte Barry Lynn spielte bei den diesjährigen UK Open groß auf und konnte als einziger Qualifikant das Viertelfinale erreichen. Dabei schlug er unter anderem den amtierenden Weltmeister und Weltranglistenzweiten Gary Anderson.
 Michael van Gerwen warf in seinem Match in der Runde der letzten 32 gegen Rob Cross beim Stand von 5:3 legs insgesamt 18 perfekte Darts nacheinander und übertraf damit seinen bisherigen Rekord aus dem WM Halbfinale 2013 gegen James Wade, in dem ihm 17 perfekte Darts in Folge gelangen, sowie Phil Taylors 16 perfekte Darts aus dem Premier League Finale 2010, ebenfalls gegen Wade. Dabei warf van Gerwen bei 347 Punkten Rest zuerst eine 177, um das leg danach mit dem Maximumfinish von 170 Punkten zu beenden. Im darauffolgenden leg gelang ihm sein erster 9-Darter bei den UK Open überhaupt und der erste bei den UK Open seit 2013. Zudem war es der einzige 9-Darter bei der diesjährigen Austragung. Das folgende leg, das übrigens erst nach einer kurzen Pause des Spiels stattfand, begann er erneut mit 177 Punkten. Erst der 19. Wurf fand dann nicht mehr sein gewünschtes Ziel und landete knapp unterhalb der Triple-20. Trotzdem gelang ihm in diesem leg noch ein weiteres Mal das 170er Maximumfinish, er brauchte also nur 3 legs, um mehr Maximumfinishes als alle anderen Spieler im Turnier zu werfen. Insgesamt gelang ihm dieses 170er-Finish je zweimal in der dritten und eben in der vierten Runde dieses Turniers.
 Das Finale zwischen Michael van Gerwen und Peter Wright war eine Neuauflage des Vorjahresfinals. Beide Male konnte van Gerwen sich durchsetzen, letztes Jahr mit 11:5 legs, dieses Jahr mit 11:4 legs.
 Die Spieler wurden von den „Walk-on girls“ Daniella Allfree und Charlotte Wood auf die Bühne begleitet.

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrugen die Sender Sport1 und Sport1+ die Veranstaltung. Die Sender sind auch in Österreich über Kabel und Sat zu empfangen.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2016
Dartveranstaltung 2016
Dartwettbewerb in Minehead